Oona Chaplin kan syfta på:

Oona O'Neill (1925–1991), fru till Charlie Chaplin.
Oona Castilla Chaplin (född 1986), skådespelerska, barnbarn till Charlie Chaplin och Oona O'Neill.